Liutgard van Elten 
Liutgard van Northeim
Liutgard van Saksen
Liutgard van Saksen (931-953), dochter van Otto I de Grote
Liutgard van Vermandois
Liutgard van Vlaanderen
Liutgard van Zähringen 
Liutgard van Zwaben

Zie ook
 Lutgardis (doorverwijspagina)